Allen Ginsberg (1926-1997) – poeta statunitense
 11098 Ginsberg – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1995

Pagine correlate 
Ginzburg